Metalloergstadion (Donetsk)
 Metalloergstadion (Samara)